Дедовск — имя собственное.

 Дедовск — город в Истринском муниципальном районе Московской области.
 Дедовск — железнодорожная станция Московской железной дороги.
 Городское поселение Дедовск — муниципальное образование в Истринском муниципальном районе Московской области.